

Жінки 
 Гаріпова Діна Фагімівна — російська татарська співачка, заслужена артистка Республіки Татарстан.

Чоловіки 
 Гаріпов Еміль Рамільович — російський хокеїст, воротар, виступає за «Ак Барс» (Казань) у Континентальній хокейній лізі.
 Рамі Гаріпов — башкирський поет.